Барио дел Рио има више значења:

 Барио дел Рио (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио дел Рио (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику